Blommor och bin kan avse:

 Blommor och bin (idiomatiskt uttryck)
 Blommor och bin (sång) – en engelsk sång The Birds and the Bees skriven av Barry Stuart, inspelad på svenska av Sten & Stanley
 Blommor och bin (affärskedja) – en affärskedja som startades av RFSU 1969, och som drevs fram till 1984